Karel Oliva (1886–1960) (starszy, 1886–1960) – nauczyciel, członek Praskiego Koła Lingwistycznego, pisarz i autor podręczników
 Karel Oliva (polonista) (młodszy, 1927–2005) – polonista, językoznawca i leksykograf, syn Karla Olivy st.
 Karel Oliva (ur. 1958) (najmłodszy, * 1958) – dyrektor Instytutu Języka Czeskiego, syn Karla Olivy mł.